Flint River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Flint River (Apalachicola River) in Georgia
 Flint River (Shiawassee River) in Michigan
 Flint River (Tennessee River) in Tennessee und Alabama